A EF-457 é uma ferrovia de ligação que interliga Ibiá a Uberaba. Está sob concessão da Ferrovia Centro-Atlântica.

Ver também
 Rede Mineira de Viação

Ligações externas
 Plano Nacional de Viação

Ferrovias do Brasil